Den store Gevinst kan henvise til:

 Den store Gevinst (film fra 1909) – film fra 1909 med ukendt instruktør
 Den store Gevinst (film fra 1911) – dansk stumfilm fra 1911 instrueret af ubekendt
 Den store Gevinst (film fra 1919) – dansk stumfilm fra 1919 instrueret af Lau Lauritzen Sr.